Макута — многозначный термин.
 Макута — денежная единица португальской Анголы.
  — населённый пункт в Ботсване.
  — населённый пункт в Малави.
 Макута-Мбуку, Жан-Пьер – конголезский писатель, романист, драматург, поэт, литературный критик, философ-марксист, религиовед, политолог, лингвист.